Eevansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eevansaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Eevansaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Eevansaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Eevansaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Eevansaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Eevansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Eevansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar